Leuk steht für:

 Leuk, eine Gemeinde in der Schweiz
 Bezirk Leuk, ein Bezirk im Schweizer Kanton Wallis
 ein Bach in Deutschland, siehe Leukbach
 die weißen Blutkörperchen, siehe Leukozyt

Leuk ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver von Leuk (1816–1883), deutscher Sanitätsoffizier und Ministerialbeamter in Bayern